Westend (band), een Oostenrijkse band uit de jaren tachtig van twintigste eeuw
 Westend (Friesland), buurtschap in de Nederlandse gemeente De Friese Meren
 Berlin-Westend, een stadsdeel van Berlijn
 station Westend, Berlijns S-Bahnstation in het gelijknamige stadsdeel
 Frankfurt-Westend, een stadsdeel van Frankfurt am Main
 Wiesbaden-Westend, een stadsdeel van Wiesbaden
 Westend (metrostation)

Zie ook: West End